Лас Бурас има више значења:

 Лас Бурас (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Бурас (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бурас (Темосачик), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Бурас (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Бурас (Грал. Зуазуа), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Бурас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Бурас (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику